Wyższa Szkoła Gospodarki w Toruniu (Filia) – jednostka dydaktyczno-naukowa niepublicznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Historia 
Uczelnia w Toruniu rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku jako zamiejscowy Wydział Techniczny. W 2019 roku, w porozumieniu z Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, otwarto Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, a jego pierwszym dziekanem został dr Wiesław Kowalewski. Proces dydaktyczny na tym wydziale realizowany jest na studiach pomostowych, a także na studiach I stopnia (licencjat) oraz II stopnia (magisterium). W późniejszym okresie władze uczelni planują także w Toruniu otwarcie kierunku położnictwo na studiach w systemie dualnym we współpracy z toruńskim środowiskiem medycznym.

Siedziba 
Uczelnia w Toruniu nie ma własnej siedziby. Zajęcia na Wydziale Technicznym odbywają się w pomieszczeniach udostępnianych jej przez Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu.

Władze 
 Dyrektor Filii w Toruniu - dr inż. Dariusz Buchaniec
 Dziekan Wydziału Technicznego - dr inż. Dariusz Buchaniec
 Dziekan Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa - dr Wiesław Kowalewski

Struktura

Wydział Techniczny 
 Automatyka przemysłowa
 Budownictwo
 Mechatronika
 Programowanie obrabiarek CNC
 Mechatronika pojazdowa
 Inteligentne budynki

Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa 
 Fizjoterapia
 Pielęgniarstwo
 Położnictwo (planowany)

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu
 Archiwa w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona uczelni

Uczelnie w Toruniu